Тукша — название рек в России:
 Тукша - приток Важинки;
 Тукша - приток Кана;
 Тукша - приток Ояти;